Суперкубок России по футболу 2011 года прошёл 6 марта 2011 года в Краснодаре на стадионе «Кубань». Первоначально планировалось проведение матча 5 марта, однако затем матч был перенесён на 6 марта и в интересах телевидения назначен на 13:00. В матче встречались действующий чемпион и обладатель кубка России санкт-петербургский «Зенит» и вице-чемпион страны московский ЦСКА. Петербургский клуб, будучи чемпионом страны, являлся номинальным хозяином поля. Победителями стали «сине-бело-голубые», победившие с минимальным счётом благодаря голу Алексея Ионова.

Подробности

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2011 году
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Матчи ФК ЦСКА Москва
Март 2011 года
Спортивные соревнования в Краснодаре
События 6 марта
2011 год в Краснодарском крае